Aceasta este lista celor 403 '''comune din departamentul Eure-et-Loir din Franța.

 (CAC) Communauté d'agglomération de Chartres, creată în 2000.
 (CAD) Communauté d'agglomération du Drouais, creată în 2003.

Eure-et-Loir